System wieloagentowy (ang. multi-agent system)
 Napady Morgagniego, Adamsa i Stokesa (MAS)
 Zespół aspiracji smółki (ang. meconium aspiration syndrome – MAS)
 Manufacture d'armes de Saint-Étienne (MAS) – francuska fabryka broni

Zobacz też 
 mas